Emmet steht für:

 männlicher Vorname, siehe Emmett (Vorname) #Emmet
 Emmet (Software), ein Texteditor-Plugin
 Emmet (Upland), Berg im Rothaargebirge, Hessen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emmet (Arkansas)
 Emmet (Nebraska)
 Emmet (North Dakota)
 Emmet (South Dakota), im Union County
 Emmet (Town, Dodge County), Town(ship) in Wisconsin
 Emmet (Town, Marathon County), Town(ship) in Wisconsin

Emmet ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothy Emmet (1904–2000), britische Philosophin
 Evelyn Emmet, Baroness Emmet of Amberley (1899–1980), britische Politikerin
 Lydia Field Emmet (1866–1952), US-amerikanische Malerin
 Robert Emmet (1778–1803), irischer Rebellenführer und Nationalist
 Rosina Emmet Sherwood (1854–1948), US-amerikanische Malerin

 William Le Roy Emmet (1859–1941), US-amerikanischer Elektrotechniker

Siehe auch: 
 Emet (Türkei)
 Emmett